«Ну что, приехали: Ремонт» () — американская комедия режиссёра Стива Карра. Премьера состоялась 4 апреля 2007 года. Фильм является ремейком киноленты 1948 года «Мистер Блэндингз строит дом своей мечты», где главные роли сыграли Кэри Грант и Мирна Лой. Фильм имеет сходства с картиной 1986 года «Долговая яма», где главные роли сыграли Том Хэнкс и Шилли Лонг. Приквел фильма вышел в 2005 году под названием «Ну что, приехали?».

Сюжет 
Нику Персонсу (Ice Cube) и его новой семье не живётся в маленькой квартире в городе. И они решают переехать за город, учитывая что у Ника новый бизнес и скоро пополнение в семье. Купив дом, Персонсы понимают, что это настоящая развалина, но выхода нет и приходится чинить дом.

В ролях 
 Ice Cube — Ник Персонс
 Ниа Лонг — Сюзан Персонс, жена Ника
 Джон Макгинли — Чак Митчел, риелтор 
 Алейша Аллен — Линдси Персонс 
 Филип Болден — Кевин Персонс

Второстепенные 
 Tahj Mowry — Danny Pulu
 Dan Joffre — Billy Pulu
 Pedro Miguel Arce — Georgie Pulu
 Linda Kash — Mrs. Rooney
 Hayes MacArthur — Jimmy the Bartender
 Джонсон, Мэджик — камео (самого себя)
 Colin Strange — Colin Persons
 Gavin Strange — Ty Persons
 Кац, Джонатан — Mr. Rooney

Производство 
По сценарию действия происходят в Портленде и его окрестностях — городке Ньюбург (Newberg) штат Орегон (США). Фильм снимался в Тсавассене (Tsawwassen) в Британской Колумбии (Канада).

Критика 
Фильм получил преимущественно отрицательные отзывы. Рецензия-опрос веб-сайта Rotten Tomatoes показала, что 8% респондентов дали положительный отзыв о фильме, что хуже чем приквел, набравший 12%. Но сайт  Metacritic оценил фильм на 36%, лучше чем приквел на 9%.

Ссылки 
 
 
 Cube's 'House' renovated, 'Yet?' sequel builds on ruins of 'Dream' 
 Are We Done Yet? Official Website

Примечания 

Фильмы Стива Карра
Кинокомедии 2007 года
Кинокомедии США
Детские фильмы США
Фильмы-сиквелы
Фильмы Columbia Pictures
Фильмы на английском языке
Фильмы США 2007 года